Stühmer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stühmer (1885–1957), deutscher Dermatologe
 Friedrich Stühmer auch Frigyes Stühmer (1843–1890), deutschstämmiger Industriepionier und Gründer der Süßwarenfabrik Stühmer
 Hans H. Stühmer (* 1940), deutscher Ingenieur und Gesteins- und Fossiliensammler und Hobby-Archäologe auf Helgoland
 Heinrich Stühmer (1863–1945), deutscher Gewerkschafter
 Walter Stühmer (* 1948), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Stümer